Robert Sieger ist der Name folgender Personen:

* Robert Sieger (Unternehmer) (Robert Sieger der Ältere; 1840–1904), österreichischer Buchdrucker, Lithograf und Unternehmer 
 Robert Sieger (Geograph) (Robert Sieger der Jüngere; 1864–1926), österreichischer Geograph und Hochschullehrer
 Robert Sieger (General) (* 1963), deutscher Brigadegeneral